Ел Кастањо има више значења:

 Ел Кастањо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кастањо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кастањо (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кастањо (Монтереј), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кастањо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кастањо (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику